Shima (Japonês: 志摩) é o nome de vários locais no Japão:

Localidades
 Província de Shima - uma das antigas províncias do Japão
 Shima (Fukuoka) - uma localidade na prefeitura de Fukuoka
 Shima (Mie) - cidade (elevada a esta categoria recentemente) na prefeitura de Mie

Pessoas
 Shima (Marcio Shimabukuro) - (10 de setembro de 1978) Artista visual nascido em São Paulo-SP.
 Shima - pseudônimo usado ocasionalmente pelo desenhista Júlio Shimamoto.

Artes e Cultura
 Shima (Naruto), personagem do mangá e anime Naruto

Desambiguação